Адмиралтейская площадь:
 Адмиралтейская площадь — площадь в Воронеже
 Адмиралтейская площадь — ранее существовавшая площадь в Казани.
 Адмиралтейская площадь — ранее существовавшая площадь в Санкт-Петербурге